Ян Вытиск (; 20 июля 1981, Острава, Чехословакия) — чешский хоккеист, защитник. Чемпион мира среди молодёжных команд 2001 года. Сейчас играет за клуб чешской первой лиги «Литомержице».

Карьера 
Ян Вытиск является воспитанником клуба «Витковице».

В составе молодёжной сборной Чехии стал чемпионом мира в 2001 году.

В сезоне 2006/07 провёл 4 матча за сборную Чехии.

В чешской Экстралиге играл за 6 разных клубов.

20 ноября 2011 года сыграл 500-й матч в Экстралиге: это была игра его «Тршинеца» против «Кладно».

В 2016 году стал чемпионом Чехии, выступая за «Либерец».

В том же году вернулся в родной «Витковице», за который отыграл 4 следующих сезона.

С сезона 2020/21 играет в первой лиге за «Литомержице».

24 февраля 2019 года провёл 1000-й матч в Экстралиге, в котором сделал голевую передачу и помог «Витковице» обыграть «Карловы Вары» со счётом 4:2.

Женат, двое дочерей.

Достижения 
 Чемпион мира среди молодёжи 2001

 Чемпион Экстралиги 2016

 Серебряный призёр Экстралиги 2002

 Бронзовый призёр Экстралиги 2001, 2004

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

 Экстралига — 1073 игры, 146 очков (41 шайба + 105 передач)
 Еврокубки — 44 игры, 5 очков (1+4)
 Чешская первая лига — 49 игр, 11 очков (3+8)
 Сборная Чехии — 4 игры
 Всего за карьеру — 1170 игр, 162 очка (45+117)

Примечания 
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»

Ссылки 

 Профиль на сайте чешской хоккея 
 Профиль на eliteprospects.com 
 Статистика на hockeydb.com 

Хоккеисты Чехии
Игроки ХК «Литомержице»